Niemcy:
 Vechta – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Vechta
 Vechta – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 Konrad von Vechta – biskup